Морлок:

 Морлок, Дитер (1938—2010) — немецкий шахматист; международный мастер (1969).
 Морлок, Макс (1925—1994) — немецкий футболист, чемпион мира 1954 года.

См. также 
 Морлоки